IFK Göteborg är en svensk idrottsförening i Göteborg, bildad 1904, med flera sektioner:

 bowling, se vidare IFK Göteborg Bowling.
 fotboll, se vidare IFK Göteborg.
 friidrott, se vidare IFK Göteborg Friidrott.
 futsal, se vidare IFK Göteborg Futsal.
 orientering, se vidare  IFK Göteborg Orientering.
 skidor, se vidare  IFK Göteborg Skidor.
 skridskor, se vidare IFK Göteborg Skridsko.

Tidigare sektioner:

 ishockey, sektionen lämnade IFK Göteborg 1975 och slogs samman med Bäcken HC.